Grønland puede referirse a:
 Grønland: un barrio de la ciudad de Oslo.
 Groenlandia: Grønland es el nombre en danés de esta isla ártica.